Die Congo Premier League 2021/22 ist die 47. Auflage der höchsten Spielklasse der Republik Kongo. Meister wurde erneut die AS Otohô d'Oyo.

 

|}

Weblinks 
 https://rsssf.org/tablesk/kong2022.html#lig1

2021 2022
Fußballsaison 2021/22